Lindau-Insel steht für:
den gleichnamigen Lindauer Stadtteil
den Bahnhof Lindau-Insel